La comunità amministrativa Bitburger Land (Verbandsgemeinde Bitburger Land) si trova nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm nella Renania-Palatinato, in Germania.

La comunità amministrativa è stata costituita nel 2014 dalla fusione delle comunità amministrative di 
Bitburg-Land e Kyllburg e comprende 71 comuni.

Comuni 
Fanno parte della comunità amministrativa i seguenti comuni:

(Abitanti al )

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Bitburger Land